I Have a Dream kan være:
 I Have a Dream - en tale af Martin Luther King
 I have a dream (sang af ABBA) - en sang af Abba
 I have a dream (sang af Kalafina) - en af Kalafina